{{DISPLAYTITLE:C12H15N}}

Молекулярна формула C12H15N може означати:

 Бензоморфан
 Юлолідин
 МФТП